Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jonas Björkman che ha battuto in finale Jan Siemerink 3-6 7-6(2) 6-2 6-4.

Teste di serie 

 Patrick Rafter (semifinali)
 Greg Rusedski (semifinali)
 Carlos Moyá (primo turno)
 Jonas Björkman (Campione)

 Thomas Muster (secondo turno)
 Àlex Corretja (primo turno)
 Thomas Enqvist (secondo turno)
 Tim Henman (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1997